Юрий Сухов:
 Сухов, Юрий Владимирович (1923—1994) — лётчик-испытатель ОКБ имени А. Н. Туполева.
 Сухов, Юрий Михайлович (1929—2002) — заслуженный лётчик-испытатель СССР. Примечания